Orosz György (1927) Jászai Mari-díjas rendező
 Orosz György (1977) humorista